St. Mariä Rosenkranz steht für:

 St. Mariä Rosenkranz (Porselen), Kirche im Ortsteil Porselen von Heinsberg, Nordrhein-Westfalen
 St. Mariä Rosenkranz (Straeten), Kirche im Ortsteil Straeten von Heinsberg, Nordrhein-Westfalen
 St. Maria Rosenkranz (Styrum), Kirche im Ortsteil Styrum von Mülheim an der Ruhr, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:

 St. Maria Rosenkranz